Westpolder (Het Hogeland), een streek in de gemeente Het Hogeland in Groningen
Westpolder (waterschap bij Ulrum), voormalig waterschap bij de Groningse plaats Ulrum
Westpolder of Noordwolderpolder
Westpolder (Kortgene), een polder op Noord-Beveland
Westpolder (Berkel), een polder bij Berkel
Westpolder (Etten-Leur), voormalig waterschap en polder bij Etten-Leur
Berkel Westpolder (metrostation)